Desa Kemantren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kemantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kemantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 112,75), 
 Desa Kemantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,65), 
 Desa Kemantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,45, long 112,41), 
 Desa Kemantren (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar